Längentalbach und Längentalgraben sind Gewässernamen:
 Längentalbach (Brändbach), rechter Zufluss des Brändbachs (zum Röthenbach, zur Breg) bei Waldhausen, Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Längentalbach (Eyb), rechter Zufluss der Eyb bei Eybach, Stadt Geislingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Längentalbach (Nederbach), linker Zufluss des Nederbachs im Längental in den Stubaier Alpen, Tirol

Siehe auch:
 Langentalbach
 Längenbach
 Längental